Просаленти () — греческая фамилия, женский вариант фамилии Просалентис.
 Просаленти, Ольга (1870—1930) — греческая художница
 Просаленти, Элени (1870—1911) — греческая художница